Burnetiamorpha este o cladă dispărută de biarmosuchieni din ordinul terapsidelor. Reprezentanții acestui grup sunt cele mai derivate („avansate” din punct de vedere filogenetic) genuri de biarmosuchieni. Denumirea  Burnetiamorpha a fost folosită încă din 1923, când paleontologul  a delimitat acest grup, dar abia recent a fost adoptată în clasificarea cladistică ca o ramură filogenetică distinctă care include  familia Burnetiidae și genurile înrudite cele mai apropiate ale acesteia: Lemurosaurus, Lophorhinus și Lobalopex.

Filogenie

Următoarea cladogramă, preluată cu modificări din Sidor & Smith (2007), indică poziția filogenetică a grupului Burnetiamorpha printre biarmosuchieni:

Repartiție

Referințe

Therapsida